Chipman peut signifier:

Lieux au Canada 
 Chipman, un village en Alberta ;
 Chipman, un village du Nouveau-Brunswick ;
 Paroisse de Chipman, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;
 Aéroport de Chipman, un aéroport d'Alberta ;
 Aéroport de Chipman, un aéroport du Nouveau-Brunswick.

Personnalités 
Clarence Campbell Chipman (1856-1924), directeur général de la Compagnie de la Baie d'Hudson (1891-1911) ;
Daniel Chipman (1765-1850), député américain ;
James Chipman Fletcher (1919-1991), administrateur de la NASA ;
 ;
Nathaniel Chipman (1752-1843), sénateur américain ;
Norton Chipman (1834-1924), militaire, auteur, homme politique et juge américain ;
Thomas Chipman McRae (1851-1929), homme politique américain ;
Ward Chipman (1754-1824), avocat, juge et homme politique néo-brunswickois ;
Ward Chipman (1787-1851), avocat, juge et homme politique néo-brunswickois.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme